Філас (цар Ефіри)
 Філас (цар дріопів)